Psiona är ett släkte av skalbaggar. Psiona ingår i familjen vivlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vivlar
Psiona